JEQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Jequie (Brasile)